Whoopee Hill – collina dell'Ohio, negli Stati Uniti d'America
 Whoopee cap – cappello
 Whoopee (Whoopee!) – film del 1930 diretto da Thornton Freeland
 Whoopee! – musical del 1928 diretto da Walter Donaldson
 Whoopee! – rivista britannica di fumetti